Sorbo ima više značenja:
 Sorbo (Kozenca)
 Sorbo (L'Akvila)
 Sorbo (Mačerata)